Aymard est un nom propre français qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
 Aymard est un prénom masculin d'origine germanique.
 Aymard est aussi un nom de famille.

Variantes 
Il a pour variantes , , , , Hémart et Hémar.

Saints et bienheureux 
 Aymard (?-1242), bienheureux, inquisiteur, martyr massacré par les albigeois ; fêté le 29 mai. 
 Aymard de Cluny  (?-942), bienheureux Aymard, deuxième abbé de Cluny, successeur de saint Odon ; fêté le 19 novembre.

Personnalités portant ce patronyme 
 Aymard, templier à la fin du  XIIe siècle
 Antoine Aymard (1773-1861), général d’Empire et célébrité de l’armée française, baron et pair de France ;
 Auguste Aymard (1808-1889), préhistorien et paléontologue français ;
 Gustave Aimard (1818-1883), écrivain français ;
 Maurice Aymard (1819-186?), ingénieur des Ponts et chaussées ;
 Édouard Aymard (1820-1880), fils d'Antoine Aymard, général de division en 1870 et gouverneur militaire de Paris en 1878 ;
 André Aymard (1900-1964), historien français, spécialiste de l'Antiquité grecque ;
 Maurice Aymard (1936-), historien français, spécialiste de histoire économique de l'Italie et du monde méditerranéen à l'époque moderne ;
 Sylvie Aymard (1954-), femme de lettres française.

Références